Nazwa osiedli mieszkaniowych w Polsce:
 Osiedle Paderewskiego – osiedle mieszkaniowe w Katowicach
 Osiedle Paderewskiego – osiedle mieszkaniowe w Lublinie
 Osiedle Paderewskiego – osiedle mieszkaniowe w Rzeszowie
 Osiedle Paderewskiego – osiedle mieszkaniowe w Żywcu
 Osiedle Paderewskiego – osiedle mieszkaniowe w Jawiszowicach
 Osiedle Paderewskiego – osiedle mieszkaniowe w Rudzie Śląskiej

Zobacz też 
 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec – dzielnica Katowic
 Ulica Ignacego Paderewskiego

Paderewskiego